Теодора Комнин може да се односи на:

 Теодора Комнин, жена јерусалимског краља Балдуина III
 Теодора Комнин (антиохијска), жена Боемунда III
 Теодора Комнина Аустријска, жена Хенрика II од Аустрије